Чемпіонат світу з бадмінтону — змагання, організовані Всесвітньою федерацією бадмінтону для виявлення найкращих світових бадмінтоністів.

Вперше чемпіонат світу з бадмінтону був проведений в 1977 році. Проводився раз на 3 роки аж до 1983 року.

Починаючи з 1985 року, чемпіонат світу почав проводитися раз на 2 роки. Так тривало до 2005 року. З 2006 року змагання стало щорічним, за винятком років проведення Олімпіади.

Місця проведення

Розподіл медалей за країнами 

Чемпіонат світу
Бадмінтон